Jouy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Jouy (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Jouy (Yonne) im Département Yonne
 Jouy-aux-Arches im Département Moselle
 Jouy-en-Argonne im Département Meuse
 Jouy-en-Josas im Département Yvelines
 Jouy-en-Pithiverais im Département Loiret
 Jouy-le-Châtel im Département Seine-et-Marne
 Jouy-le-Moutier im Département Val-d’Oise
 Jouy-le-Potier im Département Loiret
 Jouy-lès-Reims im Département Marne
 Jouy-Mauvoisin im Département Yvelines
 Jouy-sous-Thelle im Département Oise
 Jouy-sur-Eure im Département Eure
 Jouy-sur-Morin im Département Seine-et-Marne

Jouy ist der Familienname folgender Personen
 Anne Louise de Jouy Brillon (1744–1824), französische Cembalistin, Pianistin und Komponistin
 Jules Jouy (1855–1897), französischer Chansonnier
 Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764–1846), französischer Soldat, Politiker, Schriftsteller und Librettist